Neustädtel (Nowe Miasteczko) – città del voivodato di Lubusz (Polonia)
  Neustädtel (Novo mesto) – città della Carniola (Slovenia)